

Lokalizacje

Niemcy 
 Dörfles – dzielnica Kronach
 Dörfles-Esbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg